Моско́вское шоссе — название дороги Санкт-Петербург — Москва и улиц в различных населённых пунктах России.
 Московское шоссе — название шоссейной дороги Санкт-Петербург — Москва, в XIX веке.
 Московское шоссе — улица в Нижнем Новгороде.
 Московское шоссе — улица в Орле.
 Московское шоссе — улица в Рязани.
 Московское шоссе — улица в Самаре.
 В Санкт-Петербурге:
 Московское шоссе — улица в Московском и Пушкинском районах.
 Московское шоссе — улица в Пушкине.
 Московское шоссе — улица в Тярлеве.
 Московское шоссе — улица в Саратове.
 Московское шоссе — улица в Сергиевом Посаде.
 Московское шоссе — улица в Серпухове.
 Московское шоссе — улица в Твери.
 Московское шоссе — улица в Туле.
 Московское шоссе — улица в Ульяновске.

Железнодорожная станция 
 Московское шоссе — первое название одной из трёх станции первой в России железной дороги общего пользования — Царскосельской.

См. также 
 Московская площадь
 Московская улица
 Московский переулок
 Московский проспект
 Московский мост